Kalga (russisch ) steht für folgende geographische Objekte in Russland:
 Kalga (Kirei), Nebenfluss des Kirei
 Kalga (Weißes Meer), Zufluss des Weißen Meeres
 Kalga (Werchnjaja Borsja), Nebenfluss der Werchnjaja Borsja
 Kalga (Ort), Dorf und Verwaltungszentrum des Kalganski rajon in der Region Transbaikalien

Kalga ist weiterhin:
 Kalga (auch "Kalgha"), ein Dorf im Distrikt von Kullu in Himachal Pradesh in Indien. Es liegt auf 2.280 m Höhe.

Kalga war weiterhin:
 Kalga (Ukrainisch: Калга, Russisch: Калга, Krimtartarisch: qalğa, قالغا, Arabisch: كالغا, Türkisch: kalgay, Georgisch: კალგა), bei den Krimtartaren der höheste offizielle Rang nach dem Khan